est le titre en anglais de plusieurs adaptations pour la télévision et le cinéma du roman Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, dont le titre est une référence à une comptine enfantine :
 Ten Little Indians, téléfilm américain réalisé par Paul Bogart, Philip F. Falcone, Leo Farrenkopf et Dan Zampino et diffusé en 1959 ;
 Les Dix Petits Indiens, film britannique réalisé en 1965 par George Pollock
 Ten Little Indians film britannique réalisé en 1989 par Alan Birkinshaw

Voir aussi 
 

Homonymie de titre